Грансе-ле-Шато-Нёвель:

 Грансе-ле-Шато-Нёвель — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Грансе-ле-Шато-Нёвель — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон.